Nordamerikanische Gummi-Boa ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Unterfamilie Zwergboas (Ungaliophiinae), Gattung Charina):

 Charina bottae (Blainville, 1835) - Gummiboa
 Charina umbratica Klauber, 1943